Os Crateús foram um grupo indígena, atualmente considerado extinto, que habitava no século XVIII as terras dos estados brasileiros do Ceará e Piauí.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)